Příjmení Gál nese více různých osobností:

 Dana Gálová (1960–2015) – česká překladatelka a hungaristka
 Egon Gál (* 1940) – slovenský filozof
 Evžen Gál (lední hokejista) (* 1963) – český lední hokejista
 Fedor Gál (* 1945) – slovenský politik, sociolog, prognostik a podnikatel židovského původu, žijící v Česku
 Gábor Gál (* 1974) – slovenský ministr
 Henrik Gál (* 1947) – maďarský zápasník
 Judita Gálová (* 1952) – československá politička a bezpartijní poslankyně Sněmovny lidu Federálního shromáždění
 Kinga Gál (* 1970) – maďarská právnička a politička
 Peter Gál-Andrezly (* 1990) – slovenský fotbalový záložník
 Zoltán Gál (* 1950) – slovenský fotbalista, obránce

Podobná příjmení 
 Gall
 Gale

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení
Maďarská příjmení